Příjmení Billingsley nosí více významných osobností:

 Barbara Billingsley (1915–2010) – americká herečka
 John Billingsley (* 1960) – americký herec
 William Billingsley (1758–1828) – anglický malíř porcelánu